Ricardo Delgado (ur. 1947) – meksykański bokser
 Ricardo Delgado (ur. 1994) – luksemburski piłkarz